Velika nagrada Randa 1963 je bila štirinajsta in zadnja neprvenstvena dirka Formule 1 v sezoni 1963. Odvijala se je 14. decembra 1963 na dirkališču Kyalami v Johannesburgu.

Dirka

Najboljši štartni položaj: John Surtees - 1:34.1
Najhitrejši krog: John Surtees - 1:34.8 (Heat 1) / 1:35.5 (Heat 2)

Viri
www.silhouet.com 

1963
Formula 1 sezona 1963